Сал Си Пуедес има више значења:

 Сал Си Пуедес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сал Си Пуедес (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сал Си Пуедес (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сал Си Пуедес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сал Си Пуедес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сал Си Пуедес (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сал Си Пуедес (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику